Anton Kaindl ist der Name folgender Personen:

* Anton Kaindl (Bildhauer) (1849–1922), deutscher Bildhauer
 Anton Kaindl (KZ-Kommandant) (1902–1948), deutscher SS-Führer, Lagerkommandant des KZ Sachsenhausen